

Населені пункти та їхні частини
 Лютом — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Лютом — село в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Лютом — лісова осада в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Примітки